Мтисдзири — грузинский топоним.
 Мтисдзири — село в Дманисском муниципалитете края Квемо-Картли в Грузии.
 Мтисдзири — село в Кварельском муниципалитете края Кахетия в Грузии.